

Organisaties 
 SAT, Duitse luchtvaartmaatschappij, opgegaan in Germania (luchtvaartmaatschappij)
 SAT Airlines (doorverwijspagina)
 Servicio de Administración Tributaria, federale belastingdienst van Mexico
 Special Assault Team, Japanse politiedienst voor terrorismebestrijding
 Sualti Taarruz, marinierskorps van Turkije
 Sennacieca Asocio Tutmonda, organisatie voor Esperanto

Overige 
 SAT (test), toelatingstest voor hogescholen en universiteiten in de Verenigde Staten
 Vervulbaarheidsprobleem, een begrip uit de wiskundige complexiteitstheorie, in het Engels SAT
 SCSI/ATA Translation, set communicatie-standaarden voor computerapparatuur
 surface air temperature, temperatuur aan de grond (volgens gestandaardiseerde meetstations)
 Internationale Luchthaven San Antonio, luchthaven in Texas met IATA-code SAT

Sat of sat 
 sat, onderverdeling van de bitcoin
 Santali, Austroaziatische taal die gesproken wordt in Zuidoost-Azië, met taalcode sat
 Sat (rapper), de Franse rapper Karim Haddouche
 Bob Satterfield, Amerikaanse cartoonist met pseudoniem Sat
 zaterdag, weekdag, in het Engels afgekort als Sat
 satya, hindoeïstisch concept
 Satelliet (doorverwijspagina)

Zie ook 
 Satte, stad in Japan